Zemljopis:
„La Barre” je ime više općina u Francuskoj:  
 La Barre (Aisne), bivša općina u departmanu Aisne, danas u sklopu općine Château-Thierry
 La Barre (Jura), Jura
 La Barre (Haute-Saône), Haute-Saône
 La Barre (Somme), bivša općina u departmanu Somme, danas u sklopu općine Machy
 La Barre-de-Monts, Vendée
 La Barre-de-Semilly, Manche
 La Barre-en-Ouche, Eure
 Deuil-la-Barre, Val-d'Oise

Osobe:

 Jean-François de la Barre (1746. – 1766.) - francuski plemić